Le età di Lulù – romanzo di Almudena Grandes del 1989
 Le età di Lulù – film del 1990 diretto da Juan José Bigas Luna